Název Svitávka má více míst:

 Svitávka (okres Blansko) – městys v okrese Blansko
 Svitávka (hrad) – zřícenina hradu na kopci nad městysem Svitávka 
 Svitávka (řeka), též Svitavka, Svitava – říčka v okrese Česká Lípa